— японский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Двукратный победитель чемпионата «Формула-Ниппон».

Биография 
Гоночную карьеру начал в 1969 году, участвуя в соревнованиях серийных автомобилей за рулём «Хонды S800». В начале 1970-х годов дебютировал в японском чемпионате «Формулы-2000» (будущая «Формула-Ниппон»), в 1973 году провёл несколько гонок в европейском чемпионате Формулы-2. Дважды выигрывал чемпионат «Формулы-2000» в 1974 и 1976 годах, также в 1976 году одержал победу в японском чемпионате спорткаров. Участвовал в двух Гран-при Японии чемпионата мира «Формулы-1» в 1976-77 годах, очков в зачёт чемпионата мира не набрал. Выступал в японской «Формуле-2000» до 1979 года.

Результаты гонок в Формуле-1

Ссылки 
 
 Результаты выступлений 

Родившиеся 6 июня
Родившиеся в 1951 году
Родившиеся в Токио
Автогонщики Японии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Японии
Пилоты Формулы-1 из Японии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kojima
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков